Таубе (Милова́нова) О́льга Миха́йловна (21 сентября 1973) — российская актриса театра и кино.

Биография 
Ольга Таубе родилась 21 сентября 1973 года в семье артистов Волгоградского театра оперетты. Окончила театральный факультет Саратовской государственной консерватории им. Л.Собинова, в 1997 году, педагог — Александр Галко.

С 1997 по 2011 год работала в Саратовском государственном академическом театре драмы.

Работала с разными режиссёрами из которых выделяет Александра Плетнёва, Антона Коваленко, Даниила Безносова, Игоря Коняева, Антона Кузнецова.

Творчество

Роли в театре

Саратовский драматический театр 
 «Неугомонный дух» Ноэла Коуарда. Режиссёр: Александр Дзекун — Эльвира
 «На дне» Горького. Режиссёр: Антон Кузнецов — Настя
 «Изобретательная влюбленная» Лопе де Вега. Режиссёры: Григорий Аредаков, Антон Кузнецов — Фениса
 «Господин де Мопассан» Антона Кузнецова — Маргарита
 «Таня-Таня» Мухиной — Таня
 «Женитьба Фигаро» Бомарше. Режиссёр: Игорь Коняев — Фаншетта
 «Конкурс» Александра Галина — Катя Волкова
 «Мечтатели» по пьесам «Лес» и «Таланты и поклонники» А. Н. Островского — Аксюша
 2006 — «Дом Бернарды Альбы» Ф. Г. Лорка. Режиссёр: Марина Глуховская — Адела
 2006 — «Кукушкины слёзы» А. Н. Толстого. Режиссёр: Александр Плетнёв — Огнева
 2007 — «Сиротливый запад» Мартина МакДонаха. Режиссёр: Антон Коваленко — Гёлин Келлехер
 2007 — «Безымянная звезда» Михаила Себастиана. Режиссёр: Александр Плетнёв — мадемуазель Куку
 2008 — «Гонза и волшебные яблоки» пьеса Майи Береговой по мотивам «Озорных сказок» Йозефа Лады. Режиссёр: Ансар Халилуллин — Пани Кнопка
 2009 — «Сердечные тайны» Бет Хенли. Режиссёр: Сергей Стеблюк — Мег
 2009 — «Частная жизнь» Ксении Степанычевой. Режиссёр: Даниил Безносов — Таня
  — «Чайка» А. П. Чехова. Режиссёр: Сергей Стеблюк — Маша Шамраева
  — «Сказка про Щелкунчика и мышиного короля» по сказке Гофмана. Режиссёр: Антон Коваленко — Мышиный король

Роли в кино 
 2003 — Каменская 4

Примечания 

Выпускники Саратовской театральной школы
Ольга Михайловна